Luigi Bianchi – matematico italiano
 Luigi Bianchi – avvocato, dirigente sportivo e calciatore italiano
 Luigi Bianchi – generale e aviatore italiano
 Luigi Bianchi – stilista italiano